Maria van Bourgondië (1380-1422), echtgenote van Amadeus VIII van Savoye, die na haar dood gekozen werd tot Tegenpaus Felix V.
 Maria van Bourgondië (ca. 1393-1463), dochter van hertog Jan I van Bourgondië (Jan zonder Vrees), gehuwd met hertog Adolf II van Kleef en oudtante van hertogin Maria van Bourgondië (1457-1482).
 hertogin Maria van Bourgondië (1457-1482), ook Maria de Rijke genoemd, dochter van hertog Karel de Stoute en Isabella van Bourbon, gehuwd met aartshertog Maximiliaan van Oostenrijk